Cuthred est roi de Wessex de 740 à 756.
 Cuthred est roi de Kent de 798 à 807.

Anthroponyme anglo-saxon